Asad Ali Palijo (urdu: اسد علی پلیجو) es un cantante Pakistaní, actor.

Discografía 
 Portada "Meherbani" 
 Portada de "Phir Bhi Tumko Chahunga" 
 "Yaadein Kehti Hain" 
 Debut de "Bilawal Bhutto Naam Mera"

Referencias

Enlaces externos 

 

Cantantes de Pakistán
Cantante Pakistaní
Músicos de Pakistán